Miaskowscy herbu Bończa – polski ród szlachecki
 Miaskowscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki